HPH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Haiphong (Vietnam)